Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1976/77. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг 
1 декември 1976 г.

Втори предварителен кръг 
8 декември 1976 г.

1/32 финали 
15 декември 1976 г.

1/16 финали 
18 декември 1976 г.

1/8 финали 
12 февруари 1977 г.

Четвъртфинали 
27 април 1977 г.

Полуфинали 
4 май 1977 г.

Финал

Голмайстори на турнира

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7